David López García (1981-), ciclista basc
 David López López, dibuixant de còmics espanyol
 David López Moreno (1982-), futbolista espanyol
 David López i Silva (1989-), futbolista català
 David López-Zubero Purcell (1959-), nedador hispano-estatunidenc